Colangelo ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Colangelo (* 1965), US-amerikanischer Sportmanager und Geschäftsmann
 Jerry Colangelo (* 1939), US-amerikanischer Sportmanager und Geschäftsmann